Лагута — сільськогосподарська рослина родини бобові (Fabaceae).
 Лагута — прізвище.

Багатозначні терміни